Loitz bezeichnet:
 Loitz, Stadt im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Loitz (Burg Stargard), Ortsteil der Stadt Burg Stargard im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Łysomice (Dębnica Kaszubska), Dorf in Polen 
 Loitz (Familie), eine Familiendynastie von Kaufleuten

Siehe auch:
 Leutz